Day-O (Banana Boat Song) – canzone tradizionale giamaicana
Day-O – film del 1992 diretto da Michael Schultz